ciò che è pertinente alla regione dei Tigrè
 appartenente al gruppo etnico dei tigrini
 lingua tigrina